Giancarlo Romitelli – regista italiano
 Fausto Romitelli – compositore italiano
 Piero Romitelli – cantautore, compositore e paroliere italiana
 Sante Maria Romitelli – compositore, direttore d'orchestra ed autore di colonne sonore italiano